La tana del lupo – film del 1958 diretto da Jiří Weiss
 La tana del lupo film del 1981 diretto da Michel Leviant 
 La tana del lupo – romanzo poliziesco dello scrittore statunitense James Patterson